Protentomidae är en familj av urinsekter. Protentomidae ingår i ordningen trevfotingar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Protentomidae 42 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trevfotingar
Protentomidae